HZI ist die Abkürzung für:

 Hamburger Zwangsinventar, ein Beschreibungs- und Testverfahren der Psychologie
 Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, deutsche Forschungseinrichtung, Sitz Braunschweig
 Hydraulikzentrum Industriebedarf, Produktionsunternehmen, Sitz Arzl (Österreich)

HZI